Melilla peut faire référence à:
 Melilla est une ville autonome espagnole située sur la côte nord de l'Afrique.
 Le Melilla était un destroyer italien, de la classe Aquila: le Aquila'', lancé en 1916 pour la Marine royale italienne et racheté par l'Armada Española en 1938.